Гімн Південного Судану був обраний комітетом Народної армії визволення Судану  . До того у серпні 2010 року був оголошений конкурс на проєкт гімну країни. Прийняттю гімну передував референдум про незалежність Південного Судану . Переможцем був оголошений проєкт студентів і педагогів Університету Джуби «Oyee!»", назва якого дослівно перекладається, як «Ура!» .

Слова 
{| class="toccolours" style="float: center; margin-left: 2em; margin-bottom: 1em; font-size: 100%; background:#c6dbf7; color:black; width:25em; max-width: 30%;" cellspacing="5"
| style="text-align: center;" |

South Sudan Oyee!
|-
|
 Oh God,
 We praise and glorify You
 for Your grace on South Sudan,
 Land of great abundance
 uphold us united in peace and harmony.

 Oh motherland,
 we rise raising flag with the guiding star
 and sing songs of freedom with joy,
 for justice, liberty and prosperity
 shall forever more reign.

 Oh great patriots,
 let us stand up in silence and respect,
 saluting our martyrs whose blood
 cemented our national foundation,
 we vow to protect our Nation

 Oh God, bless South Sudan.|}

 Історія 
До комітету надійшло 49 заявок на участь у написанні гімну . Попередня назва звучала, як «Земля Куш», на честь давнього Королівства Куш, яке існувало на цих територіях з IX чи VIII сторіччя до н. е. по IV сторіччя. Врешті решт переможцем конкурсу було визнано твір студентів та вчителів Університету Джуби .

 "Земля Куш" 

1
 Oh God!
 We praise and glorify you,
 For your grace upon Cush.
 The land of great warriors,
 And origin of world's civilizations.

2
 Oh Cush!
 Arise and shine, raise your flag with the guiding star,
 And sings songs of freedom with joy.
 For peace, liberty and justice
 Shall forever more reign.

 So Lord! Bless South Sudan!3
 Oh black warriors
 Let us stand up in silence and respect.
 Saluting millions of martyrs whose blood
 Cemented our national foundation
 We vow to protect our nation.

4
 Oh Eden!
 Land of milk and honey and hardworking people
 Uphold us united in peace and harmony
 The Nile, valleys, forests and mountains
 Shall be our sources of our joy and pride!

   So Lord!   Bless South Sudan!''

Інша версія 

 Oh God, Oh God, Oh God, Oh God, Oh God!
 We praise and glorify you
 For your grace upon Cush,
 The land of great warriors
 And origin of world's civilization.

 Oh Cush! Oh Cush!
 Arise, shine, raise your flag with the guiding star
 And sing songs of freedom with joy,
 For peace, liberty and justice
 Shall forever more reign.

 So Lord bless South Sudan!
 So Lord bless South Sudan!

 Oh black warriors! Oh black Oh black warriors!
 Let's stand up in silence and respect,
 Saluting millions of martyrs whose
 Blood cemented our national foundation.
 We vow We vow to protect our nation.

 Oh Eden! Oh Eden!
 Land of milk and honey and hardworking people,
 Uphold us united in peace and harmony.
 The Nile, valleys, forests and mountains
 Shall be our sources of joy and pride.

 So Lord bless South Sudan!
 So Lord bless South Sudan!
 So Lord bless South Sudan!
 So Lord bless South Sudan!

Див. також 
 Герб Південного Судану
 Прапор Південного Судану

Примітки

Посилання 
 First, second and third placed entries for the national anthem competition 
 Anthem competition entries 
 Overview of the anthem's history and details

Національні символи Південного Судану
Південний Судан
Південний Судан
Пісні 2011
Музика Південного Судану